

Persone 
 Geri Halliwell – cantautrice e scrittrice britannica
 James Orchard Halliwell-Phillipps – bibliografo storico letterario inglese

Personaggi immaginari 
 Christopher Halliwell – personaggio della serie televisiva Streghe
 Phoebe Halliwell – personaggio della serie televisiva Streghe
 Piper Halliwell – personaggio della serie televisiva Streghe
 Prue Halliwell – personaggio della serie televisiva Streghe